Boomhouwer ist der Familienname folgender Personen:

 Jeffrey Boomhouwer (* 1988), niederländischer Handballspieler
 Susana Boomhouwer (* 1984), niederländische Sängerin, siehe Susana (Sängerin)

Siehe auch:
 Bomhauer